Lindenmaier ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Lindenmaier (1881–1960), deutscher Richter
 Lukas Lindenmaier (1946–2014), Schweizer Improvisationsmusiker

Siehe auch:
 Lindenmayer
 Lindenmeier
 Lindenmeyer
 Lindemayr